Występy w europejskich pucharach rosyjskiego klubu piłkarskiego Lokomotiw Moskwa.

Wykaz spotkań pucharowych

1993–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Lokomotiw Moskwa
Rosyjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach